Mikael eller Michael Andersson kan avse:

 Michael Anderson (regissör) (1920–2018), brittisk filmregissör
 Mikael Nord Andersson (född 1959), svensk musiker, låtskrivare och musikproducent
 Micke "Syd" Andersson (född 1961), svensk musiker, trumslagare i Gyllene Tider
 Mikael Andersson (ishockeyspelare född 1959), svensk ishockeyspelare, världsmästare 1987
 Michael Andersson (fotbollsspelare) (född 1959), svensk fotbollsspelare och tränare
 Michael P. Anderson (1959–2003), amerikansk astronaut
 Michael "Roddarn" Andersson (född 1967), svensk cyklist
 Mikael Andersson (fotbollsspelare född 1978), svensk fotbollsspelare
 Mikael Andersson (ishockeyspelare född 1966), svensk ishockeyspelare, världsmästare 1992
 Michael Andersson (kartingförare) (född 1989), svensk kartingförare
 Michael Andersson (handbollsspelare) (född 1992), svensk handbollsmålvakt